Josef Elsinghorst (26 de Agosto de 1916 - 22 de Junho de 2006) foi um comandante de U-Boot que serviu na Kriegsmarine durante a Segunda Guerra Mundial.

Comandantes de U-Boot
Pessoas da Segunda Guerra Mundial (Alemanha)